Соревнования по бегу на 1500 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 13 и 14 июля. Приняли участие 44 спортсмена из 15 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

М